Kurfürstin Katharina ist die Bezeichnung folgender Personen:

 Katharina von Braunschweig-Lüneburg (1395–1442), durch Heirat Kurfürstin von Sachsen
 Katharina von Luxemburg (1342–1395), durch Heirat Kurfürstin von Brandenburg
 Katharina von Sachsen (1421–1476), durch Heirat Kurfürstin von Brandenburg
 Katharina von Brandenburg-Küstrin (1549–1602), durch Heirat Kurfürstin von Brandenburg

Siehe auch:
 Theresa Katharina Lubomirska (1685–1712), durch Heirat Kurprinzessin von der Pfalz